Кубок Европы по пляжному футболу 2016 — пятнадцатый розыгрыш кубка Европы по пляжному футболу. Турнир проводился с 24 по 26 июня 2016 года в Белграде, Сербия. В соревновании приняли участие восемь сборных.

Участвующие команды

Матчи 
Время начала всех матчей указано по местному времени Белграда (UTC+02:00).

Основной турнир

Матчи классификации

Четвертьфиналы

Полуфиналы

Матч за 3-е место

Финал

Чемпион

Индивидуальные награды

Итоговое положение команд

Примечания

Ссылки 
 Страница турнира на Beach Soccer Russia
 Страница турнира на beachsoccer.ru
 Страница турнира на Beach Soccer Worldwide

Международные спортивные соревнования в Белграде

Футбол в Европе в 2016 году
Международные соревнования по футболу в Сербии
Спорт в Сербии в 2016 году
Июнь 2016 года